Józef Łączyński
 Józef Benedykt Łączyński
 Kamil Łączyński
 Krzysztof Łączyński
 Tadeusz Łączyński (duchowny)
 Tadeusz Łączyński (dziennikarz)
 Wojciech Łączyński
 Łączyński hrabia – herb szlachecki